Miejscowości w Polsce, nazwy niestandaryzowane
 Kolonia Żabia Wola – kolonia wsi Żabia Wola w woj. lubelskim w pow. lubelskim, w gminie Strzyżewice
 Kolonia Żabia Wola – część wsi Żabia Wola w woj. mazowieckim w pow. białobrzeskim, w gminie Stara Błotnica